Марк Я́ковлевич Поляко́в (19 марта (1 апреля) 1916, Волчанск, Харьковская губерния — 9 июля 2011, Принстон, штат Нью-Джерси) — советский и российский , , ; , профессор; член Союза писателей СССР (1961) и Союза театральных деятелей.

Биография 
В 1937 году окончил Ворошиловградский государственный педагогический институт, в 1945 году — аспирантуру Московского института философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского и Московского университета.

Работал в Гослитиздате, преподавал в Коломенском педагогическом институте (1945—1946), Военно-политической академии (1947—1950), Московском библиотечном институте (1956—1959).

Докторская диссертация (1964) посвящена жизни и литературному творчеству В. Г. Белинского.

С 1963 года — профессор кафедры русского театра, кафедры литературы Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского.

Семья 
 Жена — Ада Александровна Полякова (1920—2009), химик, профессор; дочь председателя Всеукраинской конторы Госбанка СССР и члена Центрального комитета коммунистической партии Украины А. М. Певзнера.
 Сын — Александр Маркович Поляков (род. 1945), физик, член-корреспондент АН СССР (1984).

Творчество 
Публиковал статьи по вопросам литературной критики, театра и музыки с 1933 года. Область научных исследований — история русской литературы, литературная критика, текстология русской и славянской литератур. Автор работ о творчестве В. Белинского, Н. Некрасова, А. Герцена, А. Плещеева, Т. Шевченко, А. Мицкевича, К. Батюшкова, А. Пушкина, А. Блока, О. Мандельштама, В. Хлебникова и других. Был составителем и редактором сборников избранных сочинений В. Г. Белинского (1954), В. Хлебникова (1986),  В. В. Каменского («Танго с коровами», «Степан Разин», «Звучаль веснеянки», «Путь энтузиаста», 1990).

В 1964 году защитил докторскую диссертацию.

О работах М. Полякова положительно отзывались Глеб Струве, Витторио Страда, Роман Якобсон.

Академик Общественной академии эстетики и свободных искусств.

Избранные труды 
 Белинский в Московском университете. — М.: МГУ, 1947. — 60 с.
 Белинский в Москве: (1829—1839). — М.: Московский рабочий, 1948. — 315 с. — 10000 экз.
 Виссарион Григорьевич Белинский. — М., 1953. — 84 с. — 35000 экз. (В помощь лектору); в соавт. с И. Шамориковым
 Н. В. Гоголь в русской критике (сборник статей под редакцией М. Я. Полякова и А. К. Котова). — М.: Госиздат, 1953.
 Тарас Григорьевич Шевченко. — М.: Госкультпросветиздат, 1954. — 68 с. — 36000 экз. (В помощь лектору)
 Адам Мицкевич и русская литература. — М.: Знание, 1955. — 32 с. — 95500 экз.
 Виссарион Григорьевич Белинский. — М.: Учпедгиз, 1960. — 232 с. — 20000 экз.
 Виссарион Белинский: Личность — идеи — эпоха. — М.: Гослитиздат, 1960. — 599 с. — 10000 экз.
 Великий Кобзарь. — М.: Знание, 1961. — 46 с. — 60000 экз.
 Поэзия критической мысли: О мастерстве Белинского и некоторых вопросах литературной теории. — М.: Советский писатель, 1968. — 342 с. — 10000 экз.
 Вопросы поэтики и художественной семантики. — М.: Советский писатель, 1974. — 478 с. — 7000 экз. (2-е изд., перераб. и доп. — 1978. — 446 с. — 20000 экз.; 3-е изд., перераб. и доп. — 1986)
 Цена пророчества и бунта: О поэзии XIX в.: Проблемы поэтики и истории. — М.: Советский писатель, 1975. — 567 с. — 45000 экз.
 Структурализм: «за» и «против» (сборник статей под редакцией М. Я. Полякова и Е. Я. Басина). — М.: Прогресс, 1975. — 467 с.
 Теория драмы: Поэтика: Учебное пособие. — М.: ГИТИС, 1980. — 118 с. — 1000 экз.
 В мире идей и образов: Историческая поэтика и теория жанров. — М.: Советский писатель, 1983. — 367 с. — 18000 экз.
 О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. — М.: А. Д. и Театр, 2001. — 384 c. — ISBN 5-89161-016-7.

Примечания

Литература  
 Березина В. Об изучении наследия Белинского // Новый мир. 1961. № 6. 
 Бровман Г. А. М. Поляков. «Виссарион Белинский...» // Литература и жизнь. 1961, 8 сент.
 Лаврецкий А. Творческий путь Белинского // «Вопросы литературы», 1961, № 8.
 Мордовченко Н. И. М. Поляков. «Белинский в Москве» // «Советская книга». 1948. № 5.

Ссылки 
 Борев Ю. Б. Портрет М. Полякова, которого Бог не уберег от жизни в интересную эпоху
 

Выпускники Луганского национального университета
Преподаватели Государственного социально-гуманитарного университета
Педагоги ГИТИСа
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза театральных деятелей России
Преподаватели Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Преподаватели Московского государственного института культуры